Eric Hagg – giocatore statunitense di football americano 
 Gunder Hägg – mezzofondista svedese
 Gunnar Hägg – chimico svedese
 Lucas Hägg-Johansson – calciatore svedese